Баржоль () — упразднённый кантон на юго-востоке Франции, в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег (департамент — Вар, округ — Бриньоль).

Состав кантона 
До марта 2015 года площадь кантона — 286,9 км², включал в себя 9 коммун, население — 11 391 человек (2010), плотность населения — 39,7 чел/км².

С 29 марта 2015 года кантон упразднён согласно директиве от 27 февраля 2014, а коммуны административно переподчинены кантону Сен-Максимен-ла-Сент-Бом.

Примечания

Ссылки 
 Le canton de Barjols INSEE 
 Plan du canton de Barjols 
 Localisation du canton de Barjols на карте Франции 

Упразднённые кантоны департамента Вар